Neoscutops är ett släkte av tvåvingar. Neoscutops ingår i familjen savflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Savflugor
Neoscutops